Province de la Kompienga är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province de la Kompienga är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province de la Kompienga:

 Pama
 Tindangou

Omgivningarna runt Province de la Kompienga är huvudsakligen savann. Runt Province de la Kompienga är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Est, Burkina Faso